Stefanovo peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Стефаново) :
Stefanovo, village bulgare de l'obchtina Dobritchka, situé dans l'oblast de Dobritch ;
Stefanovo, village bulgare de l'obchtina de Gabrovo, situé dans l'oblast de Gabrovo ;
Stefanovo, village bulgare de l'obchtina de Lovetch, situé dans l'oblast de Lovetch ;
Stefanovo, village bulgare de l'obchtina de Radomir, situé dans l'oblast de Pernik.